Алиса Бурбон-Пармская ():
 Алиса Бурбон-Пармская (1849—1935) — дочь Карла III, герцог Пармского
 Алиса Бурбон-Пармская (1917—2017) — дочь принца Элии, титулярного герцога Пармы и Пьяченцы